Fica, termine colloquiale indicante l'organo genitale femminile. 
Folded Inverted Conformal Antenna
Federal Insurance Contributions Act tax
Federation of International Cricketers' Associations
Festival international des cinémas d'Asie
Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
Fundacao International de Capoeira de Angola
Football Inter Club Association

Pagine correlate 
Fika